Открытый чемпионат Эквадора по теннису 2018 (англ. Ecuador Open Quito 2018) — 4-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в столице Эквадора городе Кито, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250. 

В 2018 году турнир прошёл на открытых грунтовых кортах с 5 по 11 февраля, на территории Клуба Джакаранды.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Виктор Эстрелья Бургос
 Парный турнир —  Филипп Освальд /  Джеймс Серретани

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях стал Пабло Карреньо Буста (10-й в мире на тот момент), но он проиграл во втором раунде теннисисту из квалификации Андрею Мартину. Чемпион трёх последних розыгрышей Виктор Эстрелья Бургос защищал свой титул, однако во втором раунде проиграл Геральду Мельцеру. Примечательно, что теннисист из Доминиканской республики проиграл матч на местном турнире впервые. До этого момента, начиная с 2015 года, Эстрелья выиграл в Кито 16 матчей подряд. По итогу победа на турнире досталась теннисисту из квалификации Роберто Карбальесу Баэне. В испанском финале он обыграл второго номера посева Альберто Рамоса.

В парном турнире победу одержала пара Ханс Подлипник и Николас Ярри. Прошлогодние чемпионы Филипп Освальд и Джеймс Серретани не защищали свой титул, однако Освальд принял участие в турнире в качестве № 2 посева в паре с Третом Конрадом Хьюи, но они проиграли в первом же раунде.

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев 
В турнире участвовали 28 игроков в одиночном разряде (4 игрока начинают со второго круга) и 32 игрока (16 пар) в парном разряде.

В последний момент от участия в турнире отказался приглашённый испанец Томми Робредо и его заменил игрок из квалификации.

Игроки посеянные на турнире

 1 Рейтинг на 29 января 2018 года.

Теннисисты, получившие специальное приглашение на турнир:
  Корентен Муте
  Роберто Кирос
  Томми Робредо

Игрок, зачисленный в турнир, имеющий защищенный рейтинг:
  Пабло Андухар

Теннисисты, победившие в квалификации:
  Факундо Багнис
  Роберто Карбальес-Баэно
  Федерико Гайо
  Андрей Мартин

Игрок, лаки-лузер из квалификации (LL):
  Алессандро Джаннесси

Соревнования

Одиночный турнир 
  Роберто Карбальес Баэна обыграл  Альберта Рамоса Виньолоса со счётом 6-3, 4-6, 6-4.
 Карбальес выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Рамос сыграл свой 1-й одиночный финал в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Ханс Подлипник /  Николас Ярри обыграли  Остина Крайчека /  Джексона Уитроу со счётом 7-6(6), 6-3.
 Подлипник и Ярри выиграли дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Эквадора по теннису

 Мировой тур ATP 2018
 Мировой тур ATP 250

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Эквадор
Теннис
Февраль 2018 года
2018